Гробар је радник на гробљу, а може бити и:

 Гробар, навијач Партизана;
 Гробар, инсект из рода -{Nicrophorus}-;